Il doppio del torneo di tennis Wellington Classic 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dan Goldie e Rick Leach che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Glenn Michibata 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Kelly Evernden /  Tim Wilkison (primo turno)
 marty Davis /  Tim Pawsat (primo turno)

 Dan Goldie /  Rick Leach (campioni)
 Jonas Svensson /  Magnus Tideman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wellington Classic 1988